Šarani (Trebinje), een plaats in de gemeente Trebinje in Bosnië-Herzegovina
 Šarani (Gornji Milanovac), een plaats in de Servische gemeente Gornji Milanovac